Love Me Tender (Люби меня нежно) — мини-альбом американского певца Элвиса Пресли, являющийся саундтреком к одноимённому фильму (см. «Люби меня нежно (фильм)»), ставшем дебютом Пресли в кино. Заглавная песня также вышла ранее на сингле — именно её успех дал название и всему фильму. Мини-альбом занял 9-е место в американском хит-параде альбомов.

В отличие от прочих записей Пресли того периода, песни для этого мини-альбома были записаны с участием посторонних музыкантов, не игравших с певцом. За исключением «Love Me Tender» — баллады, построенной на мотиве песни Гражданской войны, — все остальные песни альбома являются стилизацией под хиллбилли и далеки от рок-н-ролла. Самому Пресли они не очень нравились. В финале фильма также звучит оркестровая версия с изменёнными словами — она вышла лишь в 1987 году.

Грампластинка вышла в монофоническом звучании. Однако сама запись была — впервые в дискографии Пресли — осуществлена в двухканальном режиме (один для голоса и второй для инструментов).

Из-за малого объёма мини-альбом выходит на компакт-дисках вместе с таким же коротким саундтреком к фильму «Тюремный рок», в издания которых также включаются разные дубли песен.

Обложка 
На лицевой стороне обложки мини-альбома помещена фотография, сделанная во время съёмок кинофильма в августе 1956 года.

Список композиций 
 «Love Me Tender» — 2:41
 «Let Me» — 2:08
 «Poor Boy» — 2:13
 «We’re Gonna Move» — 2:30

См. также 
 Love Me Tender (песня)
 Люби меня нежно (фильм)

Альбомные синглы 
 Love Me Tender / Any Way You Want Me (28 сентября 1956; #1)

Ссылки 
 Love Me Tender на discogs.com

Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы 1956 года
Саундтреки
Мини-альбомы RCA Records
Мини-альбомы 1956 года